Jakob Eriksson kan avse:

Jacob Ericksson, skådespelare
Jakob Eriksson (1689-1737), religiös pietist
Jakob Erikson, riksdagsman, född 1848 på Gotland
Jakob Eriksson (botaniker), född 1848 i Skåne
Jakob Eriksson (politiker), född 1974 i Stockholm
Jakob Erixson, se Jakke Erixson, musikproducent och låtskrivare, född 1986 i Sri Lanka